Ники́та Алекса́ндрович Курба́нов (род. , Москва, СССР) — российский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Рекордсмен баскетбольного клуба ЦСКА по числу проведённых матчей.

Карьера 
Курбанов является воспитанником молодёжной системы ЦСКА, за который он выступал с 2002 по 2005 годы. Став победителем и MVP молодежного чемпионата Европы в Чехове, Курбанов начал профессиональную карьеру в «Локомотив-Ростов» на правах аренды, но вернулся в ряды армейцев по ходу того же сезона. В ЦСКА форвард выступал до 2012 года с перерывом на аренду в УНИКС и питерском «Спартаке».

После ухода из ЦСКА, Курбанов выступал за «Спартак», УНИКС и «Локомотив-Кубань».

Летом 2021 года ЦСКА продлили контракт с капитаном команды на 1 год с возможностью продления еще на 1 год .

Сборная России 
В 2005 году в составе сборной России по баскетболу (не старше 20 лет) выиграл молодёжный чемпионат Европы и по его итогам был признан самым полезным игроком.

В 2009 году играл за сборную России на Евробаскете 2009. Участвовал в чемпионате мира 2019 года в Китае.

В ноябре 2021 года объявил о завершении карьеры в сборной России.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги (3): 2005/2006, 2015/2016, 2018/2019
  Серебряный призёр Евролиги (2): 2006/2007, 2011/2012
  Бронзовый призёр Евролиги (2): 2009/2010, 2016/2017
  Чемпион Единой лиги ВТБ (7): 2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021
  Обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
  Чемпион России (11): 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021
  Обладатель Кубка России (5): 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010, 2013/2014

Сборная России 
  Победитель чемпионата Европы (до 20 лет): 2005

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Профиль на сайте БК Спартак
 Профиль на сайте ПБК Локомотив-Кубань

Баскетболисты России
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК УНИКС
Игроки сборной России по баскетболу